Онтагота има више значења:

 Онтагота (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Онтагота, Кампо Софија (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику